Frida Kahlo – pittrice messicana
 Frida Kahlo – documentario cortometraggio del 1971 diretto da Marcela Fernández Violante
 Frida Kahlo – documentario del 1982